Inserción social puede referirse a:
 La inserción social, la acción de integrar a un individuo o a un grupo dentro de la sociedad, un concepto sociológico.
 La reinserción, la acción de volver a integrar en la sociedad a una persona que estaba cumpliendo condena, un concepto penal.
 La inserción social como táctica política basada en implicarse en los movimientos sociales, que conlleva la propagación de las ideas y la captación de militancia.

Enlaces externos